No mundo estima-se que existem atualmente cerca de 24 mil espécies de peixes, sendo 350 espécies na Mata Atlântica, 50 em Pampa, 325 no Pantanal, 239 na Caatinga, 1,2 mil no Cerrado e 3 mil espécies na Amazônia. Atualmente, um dos peixes mais valorizados do mundo é o Atum azul, que chega a medir cinco metros e pesar até 680kg. Os outros dez maiores peixes do mundo são Kaluga, com seis metros, Acipenser transmontanus, com seis metros, Himantura chaophraya, Pangasius gigas, com quatro metros, Catlocarpio siamensis, com  três metros, Atractosteus spatula, com quatro metros, Arapaima gigas, Psephurus gladius e Hucho taimen, com dois metros.

Na região amazônica os mais comuns são: Oxydoras, Astronotus e Pellona castelnaeana. No entanto muitas espécies correm o risco de desaparecerem. Segundo fontes, as espécies mais ameaçadas são: Piabanha, Pirapitinga, Pirapitinga, Piracanjuba, Lambari, Andirá, Pacu, Engraçadinho, Piaba-faca, Pacu-prata, Barrigudinho e Guarú. Algumas espécies também são usadas para a criação em aquários, sendo que os mais conhecidos incluem Symphysodon, Carassius auratus e Poecilia. A lista a seguir apresenta alguns dos peixes mais conhecidos:

Aba-aba
Abrotea
Acará
Acari
Agulha
Anchova
Arenque
Arraia
Aruanã
Atum
Bacalhau
Badejo
Bagre
Baiacu
Barbo
Barracuda
Betta
Betara
Bicuda
Bótia
Black Bass
Bonito
Budião
Baiacu-de-espinhos
Cachara
Cação
Caranha
Carapau
Carapeba
Tubarão
Carapicu
Cascudo
Cachorra
Clarias
Candiru
Carpa
Cavala
Cavalinha
Cavalo-marinho
Cherne
Celacanto
Ciliares
Cirurgião-patela
Congro
Corvina
Curimã
Curimbatá
Dunkerocampus dactyliophorus
Dojô
Dourada
Dourado
Enguia
Espadarte
Estriatos
Esturjão
Enchova
Frade-de-rabo-de-andorinha
Frade-vermelho
Garoupa
Guarajuba
Guaru
Hadoque
Jacundá
Jamanta
Jaú
Lambari
Lampreia
Linguado
Limpa-vidro
Mandi
Manjuba
Marlim-branco
Matrinxã
Merluza
Mero
Miraguaia
Mapará
Moreia
Muçum
Mugil cephalus
Namorado
Neon
Olhete
Olho-de-boi
Oscar
Pacu
Pampo
Papa-terra
Parati
Patinga
Pargo
Paru
Peixe-anjo
Peixe-agulha
Peixe-aranha
Peixe-arlequim
Peixe-bala
Peixe-borboleta
Peixe-bruxa
Peixe-cabra
Peixe-carvão
Peixe-cão
Peixe-cego-das-cavernas
Peixe-cirurgião
Peixe-cofre
Peixe-corda
Peixe-dentado
Peixe-dourado
Peixe-elefante
Peixe-escorpião
Peixe-espada
Peixe-esparadrapo
Peixe-faca
Peixe-farol
Peixe-folha
Peixe-frade
Peixe-galo
Peixe-gatilho
Peixe-gato
Peixe-gelo
Peixe-imperador
Peixe-lanterna
Peixe-leão
Peixe-lua
Peixe-machado
Peixe-mandarim
Peixe-martelo
Peixe-médico
Peixe-morcego
Peixe-mosquito
Peixe-nuvem
Peixe-palhaço
Peixe-palmito
Peixe-papagaio
Peixe-pedra
Peixe-pescador
Peixe-piloto
Peixe-porco
Peixe-rato
Peixe-rei
Peixe-remo
Peixe-royal-gramma
Peixe-sapo
Peixe-serra
Peixe-sol
Peixe-soldado
Peixe-tigre
Peixe-tripé
Peixe-trombeta
Peixe-unicórnio
Peixe-ventosa
Peixe-vermelho
Peixe-víbora
Peixe-voador
Peixe-zebra
Perca
Pescada
Piaba
Piapara
Piau
Pintado
Piracanjuba
Piraíba
Pirambóia
Piranha
Piraputanga
Pirarara
Pirarucu
Piratinga
Poraquê
Porquinho
Prejereba
Quimera
Raia
Rêmora
Robalo
Rodóstomo
Saicanga
Sarda
Sardinha
Sargocentron diadema
Salmão
Solha
Surubi
Tabarana
Tainha
Tambacu
Tambaqui
Tamboril
Tamuatá
Tilápia
Traíra
Tricolor
Truta
Tubarana
Tubarão
Tucunaré
Ubarana
Ubeba
Xaréu

Ver também 

 Lista de peixes que conseguem respirar fora d'água
 Peixe
 Peixes ósseos
 Peixes pré-históricos
 Peixes ornamentais
 Pesca

 
!